Караджово може да се отнася за:

 Караджово, село в Южна България
 Стефан Караджово, село в Югоизточна България
 Горно Караджово, село в дем Долна Джумая
 Долно Караджово, село в дем Долна Джумая